Vaupés puede hacer referencia a:

 Vaupés; departamento de Colombia; 
 Vaupés; río que nace en Colombia y continúa en Brasil con el nombre de «río Uaupés», afluente del Río Negro; o
 la Comisaría del Vaupés, antigua región colombiana.

pt:Uaupés